Радуловић је црногорско и српско презиме које је девето најчешће презиме у Црној Гори. То је патроним и значи „син Радула”.

Познати људи

А 
 Александар Радуловић (1988), српски кошаркаш
 Андрија Радуловић (2002), српски фудбалер

Б 
 Бојана Радуловић (1973), бивша мађарска рукометашица
 Бошко Радуловић (1996), црногорски пливач

В 
 Вељко Радуловић (1915—1942), учесник Народноослободилачке борбе
 Војин Радуловић, београдски трговац

Г 
 Горан Радуловић (1961—1992), бањалучки музичар

Д 
 Даница Радуловић (1972), српска глумица
 Драган Радуловић (1969), црногорски књижевник
 Драган Радуловић (песник) (1950—2002), црногорски песник

З 
 Здравко Радуловић (1966), бивши југословенски и хрватски кошаркаш

И 
 Ирена Грицкат-Радуловић (1922—2009), српска академик

Ј 
 Јевто Радуловић (1914—2007), српски биолог
 Јован Радуловић (1951—2018), српски писац
 Јован Радуловић (пјесник) (1899—1957), песник

Л 
 Леонтије Радуловић (1835—1888), митрополит херцеговачко-захумски

М 
 Марко Радуловић (1866—1932), црногорски политичар
 Милан Радуловић (1948—2017), српски књижевник и писац
 Милена Радуловић (1995), српска глумица
 Мило Радуловић (1926—2007), амерички метеоролог српског порекла
 Мирна Радуловић (1992), српска певачица
 Мирче Радуловић (1992), поп-фолк певач
 Моника Радуловић (1990), аустралијски модел

Н 
 Немања Радуловић (1985), српски виолоиниста
 Ненад Радуловић (1959—1990), рок музичар
 Никола Радуловић (1915—1984), учесник Народноослободилачке борбе

Р 
 Радослав Радуловић (1972), српски и југословенски фудбалер
 Радуле Радуловић (1919—1942), учесник Народноослободилачке борбе

С 
 Саша Радуловић (1965), српски политичар

Ф 
 Филип Миров Радуловић (1870—1924), официр црногорске књажевске војске

Види још 
 Радуловићи
 Влада Марка Радуловића

Референце 

Црногорска презимена
Српска презимена